East Kingston bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Kingston (New Hampshire)
 East Kingston (New York)
 East Kingston (West Virginia)

in England:
 East Kingston (West Sussex)